Николай Фёдорович Даденков (,  — , ) — украинский советский , профессор (с 1927).

Биография 
До 1910 года обучался в Нежинском историко-филологическом институте.

После окончания института до 1919 года учительствовал. В 1919—1927 — преподаватель педагогики во Фрёбелевском женском педагогическом институте.

В 1927—1944 годах — профессор Днепропетровского, Нежинского, Киевского, Кутаисского педагогических институтов.

С 1933 руководил кафедрой педагогики Педагогического института профессиональной обучения для подготовки учителей-предметников в Нежине (ныне Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя). Занимался исследованиями вопросов зарубежной и отечественной истории педагогики. Среди самых актуальных проблем были вопросы преподавания педагогических дисциплин и разработки программ по педагогике.

С 1944 года возглавлял отдел истории педагогики в Научно-исследовательском институте педагогики Украины и кафедру педагогики Киевского пединститута.

Умер 19 января 1955. Похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Научно-педагогическая деятельность 

Автор ряда работ по истории педагогики и эстетическому воспитанию.

М. Ф. Даденков, развивая мысль известного немецкого педагога Линде, утверждал, что «необходимым условием всякого истинного преподавания является личность учителя и сочетание материала преподавания с его собственной душой, без чего учитель превращается в граммофон» И, поскольку основной задачей школы усматривалось воспитание гармонично развитого человека, то и к воспитателю также выдвигалось требование, чтобы и он сам был гармонично развитым человеком. Но самое важное — чтобы для учителя «всë духовное достояние нации, а также все знания, касающиеся воспитания и педагогики, стали его внутренней жизнью».

Избранные публикации 
 «Жизнь, деятельность и педагогические идеи А. С. Макаренко» (1949);
 «История педагогики» (1947).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени,
 медали СССР.

Ссылки 
 Даденков Микола Федорович

Похороненные на Лукьяновском кладбище
Выпускники Нежинского историко-филологического института
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Историки СССР
Историки Украины